Садов — фамилия и топоним; имеет женскую форму Садова.
 Садов, Александр Иванович (1850—1930) — российский филолог.
 Садов, Михаил Владимирович (род. 1971) — российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР.
 Сергей Садов (настоящее имя Сергей Александрович Диденко; род. 1975) — русский писатель в жанре фэнтези.
 Садова, Наталья Ивановна (девичья фамилия Коптюх; род. 1972) — российская метательница диска.
 Садов — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.